Райнальди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Райнальди, Джироламо (1570—1655) — итальянский архитектор, работавший в традициях североитальянского маньеризма, часто в группе архитекторов.
 Райнальди, Карло (1611—1691) — один из архитекторов, которые внесли наибольший вклад в формирование облика Рима эпохи барокко.
 См. также 
 Рейнальд